Сла́мпе () — топоним в Латвии:

 Слампе — крупное село, административный центр Слампской волости Тукумского края.
 Слампе (станция) — железнодорожная станция на линии Тукумс II — Елгава, находится в одноимённом населённом пункте.
  — неиспользуемый ныне аэродром, расположенный в 2 км к западу от села.

 Слампе — река в Тукумском крае, впадает в Каугурский канал.